Robert Curthose (ca. 1054-1134), hertog van Normandië (1087-1106)
 Robert VII van Auvergne (ca. 1282-1325), als Robert III graaf van Boulogne (1314-1325)
 Robert III van Schotland (1340-1406), koning van Schotland (1390-1406)